Toponímia: la Llagosta, municipi del Vallès Oriental 
 Zoologia: Llagosta (insecte), subordre d'insectes ortòpters caracteritzats per les antenes curtes
 Zoologia: Llagosta (crustaci), família de crustacis decàpodes